Hepke ist der Familienname folgender Personen:

 Felix Viktor von Hepke (1848–1932), preußischer Generalleutnant
 Fritz-Heiner Hepke (* 1947), deutscher Politiker (SPD) und Abgeordneter im Landtag von Niedersachsen